Ма́лберри-стрит ():
 Малберри-стрит — одна из улиц Нижнего Манхэттена (Нью-Йорк), центральная улица Маленькой Италии
 Малберри-стрит — американский низкобюджетный фильм ужасов, вышедший в 2007 году